Popis stanica podzemne željeznice u Bakuu pregled je svih stanica podzemne željeznice u Bakuu. Ukupno ima 27 stanice. Linija 1 ima 13 metro stanica, Linija 2 ima 10 metro stanica i Linija 3 ima 4 metro stanice.

Stanice

Izvori

Vanjske poveznice 

 Službena stranica Bakuanske podzemne željeznice   

Baku
Baku
Građevine u Bakuu